Wang Zheng (n. 1972) – aviatrice cinese
Wang Zheng (n. 1979) – tiratore cinese
Wang Zheng (n. 1979) – giornalista cinese
Wang Zheng (n. 1985) – cantante cinese
Wang Zheng (n. 1987) – martellista cinese
Wang Zheng (n. 1990) – cestista cinese